2 miejscowości w Polsce: 
 Radwanice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Radwanice 
 Radwanice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Siechnice

Zobacz też:
 Radvanice – gmina w Czechach
 Radwanice (cz. Radvanice) – część miasta Ostrawy w Czechach
 Radwanicze – 2 sąsiadujące wsie na Białorusi (biał. Радванічы, Radwaniczy; ros. Радваничи, Radwaniczi) w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Radwanicze